Monte-Carlo Rolex Masters 2011 — 105-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Рокебрюн—Кап-Мартен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP Masters 1000.

В 2011 году турнир прошёл с 11 по 17 апреля на кортах Monte-Carlo Country Club. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Рафаэль Надаль
 в парном разряде —  Ненад Зимонич и  Даниэль Нестор

Соревнования

Одиночный турнир 

 Рафаэль Надаль обыграл  Давида Феррера со счётом 6-4, 7-5.
 Надаль выиграл свой первый одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 44-й в карьере. На этом турнире он победил в седьмой раз подряд, начиная с 2005 года.
 Феррер в третий раз вышел в финал одиночного турнира на соревнованиях ассоциации в году и 22-й в карьере.

Парный турнир 

 Боб Брайан /  Майк Брайан обыграли  Бруно Соареса /  Хуана Игнасио Челу со счетом 6-3, 6-2.
 Боб выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 71-й в карьере на парных соревнованиях ассоциации.
 Майк выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 73-й в карьере на парных соревнованиях ассоциации.
 Брайаны побеждают на этом турнире во второй раз (первый титул — в 2007 году).

См. также 
 Monte-Carlo Rolex Masters

 Мировой Тур ATP 2011 года
 Мировой тур ATP Мастерс 1000

Ссылки 
 Официальный сайт    
 

Monte-Carlo Masters по годам
Апрель 2011 года